De nombreuses villes italiennes possèdent une piazza delle Erbe. 

 Piazza delle Erbe à Bologne. 
 Piazza delle Erbe à Bolzano. 
 Piazza delle Erbe à Gènes. 
 Piazza delle Erbe à Mantoue. 
 Piazza delle Erbe à Padoue. 
 Piazza delle Erbe à Vérone. 
 Piazza delle Erbe à Vicence. 
 Piazza delle Erbe à Viterbe. 

Erbe